Nuevo estado puede referirse a:

Política
 En España, Nuevo Estado Nacional, denominación del Estado formado en la zona nacional de la guerra civil española. El término se usa a lo largo de la dictadura de Franco.
 Estado Nuevo, que se utilizó de forma extensa en la coyuntura histórica del periodo de entreguerras, con el fascismo y movimientos similares:
 Estado Novo en Portugal (1933-1974)
 Estado Novo en Brasil (1937-1945), 
 El Estado Nuevo, libro de Víctor Pradera (España, 1935)
 Un nuevo Estado en el sentido político:
 Independencia de un nuevo Estado.
 Unificación nacional
 Agregación de un nuevo Estado federado a una federación.
 Adhesión de un nuevo Estado a un organismo internacional:
 especialmente, los nuevos estados incorporados en las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea.
 Nuevo Estado Nacional, concepto usado en distintas coyunturas históricas.

Otros
 Un nuevo estado de la materia a añadir a los tres clásicos (sólido, líquido y gaseoso). Actualmente se conoce la existencia de un cuarto estado denominado plasma y se postula teóricamente la existencia de otros posibles estados de la materia.
 El nuevo estado civil que se adquiere al pasar de soltero a casado y de casado a viudo o divorciado.
 El nuevo estado religioso que se adquiere al entrar en la vida consagrada u ordenarse sacerdote; y al salir de él para volver al estado seglar o laico.